Mondiali 1979 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1979:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1979 – 30ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1979 – 18ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1979 – 34ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1979 – 15ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1979 – 16ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1979 – 9ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1979 – 76ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1979 – 52ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1979 – 24ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1979 – 30ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket 1979 – 2ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1979 – 21ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1979 – 1ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1979 – 20ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1979 – 9ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1979 – 46ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1979 – 2ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1979 – 11ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1979 – 4ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1979 – 34ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1979 – 31ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1979 – 23ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1979 – 16ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1979 – 5ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1979 – 8ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1979 – 24ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1979 – 69ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1979 – 71ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1979 – 24ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1979 – 7ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1979 – 30ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1979 – 4ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1979 – 21ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1979 – 1ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1979 – 53ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1979 – 8ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1979 – 4ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1979 – 35ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1979 – 18ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1979 – 30ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1979 – 5ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1979 – 5ª edizione